Blackmar ist der Familienname folgender Personen:

 Esbon Blackmar (1805–1857), US-amerikanischer Politiker
 Frank Wilson Blackmar (1854–1931), US-amerikanischer Historiker und Soziologe

Siehe auch:

 Blackmar-Gambit
 Blackmar-Diemer-Gambit